Bateau-dragon peut désigner :
 bateau-dragon, une discipline sportive ;
 bateau-dragon, l'embarcation permettant la pratique sportive du même nom.

Voir aussi 
 Fête des bateaux-dragons, dans le calendrier chinois